Даунта́ун (, ) — центральная часть североамериканского города, где расположены главным образом деловые (офисы, банки) и развлекательные объекты. Иногда под даунтауном просто понимается деловая часть города. Термин применяется главным образом в США и Канаде.

Этимология 

Термин для обозначения данной части города возник в Нью-Йорке, где он используется с 1830-х годов для того, чтобы отличить район южного Манхэттена. Исторически Нью-Йорк начал своё развитие в южной части острова Манхэттен, продвигаясь по мере своего развития с юга на север, то есть вверх, если смотреть по карте. Соответственно, на карте это выглядело как низ () и верх (). Поэтому для того, чтобы различать старую (главную) и новую (развивающуюся) часть города, стали говорить даунтаун (downtown) и аптаун (uptown).

Позднее этот термин получил широкое распространение в Соединённых Штатах Америки и Канаде как обозначение главной, деловой части города. В начале XX в. слово было включено в словари американского английского, как слово, обозначающее центральную, деловую часть города.

Современный даунтаун 
Современный даунтаун северо-американских городов представляет собой, как правило, самую высотную часть города. Начиная с послевоенных лет, развитие американских городов шло таким образом, что жители расселялись преимущественно в пригородах, в своих домах. А в центр города ездили на работу, в офисы многочисленных компаний. Это стало возможно благодаря широко развитой сети автодорог, связывающих центр города и пригороды удобным автомобильным сообщением.

В современных условиях слово «даунтаун» используется в США, наряду с обозначением делового центра города, как обозначение географического направления. Например, говоря «даунтаун», имеют в виду южное направление, а говоря «аптаун», подразумевают северное направление.

Галерея

См. также 
 Манхэттен
 Сити (Лондон)
 Москва-Сити
 Сентро

Примечания

Литература 
 
 Robert M. Fogelson. Downtown: Its Rise and Fall, 1880—1950 (New Haven: Yale University Press, 2003).
 Larry Ford. America’s New Downtowns: Revitalization or Reinvention? (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003).
 Bernard J. Frieden & Lynne B. Sagalyn. Downtown, Inc. (Cambridge: MIT Press, 1989).

Ссылки 

 Словарь терминов по экономической географии ВОО «Русское географическое общество».
 International Downtown Association

Город